Васи́лий Ма́ркович Флори́нский () — русский врач и писатель, экстраординарный профессор по кафедре акушерства и один из основателей первой в России кафедры детских болезней при Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, ординарный профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии, крупный специалист в области народной медицины, один из инициаторов открытия Сибирского университета в Томске, попечитель западносибирского учебного округа, действительный член Петербургского общества русских врачей (1859), Русского географического общества (1875), Общества врачей при Казанском университете (1878), Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878), почётный член Петербургского общества русских врачей (1879), Бостонского гинекологического общества (США, 1879), Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете (1889), Общества киевских врачей (1891), член общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва, 1892), тайный советник (1892), потомственный дворянин в первом поколении, Почётный гражданин Томска. Также занимался любительской археологией.

Биография 
Василий Флоринский родился  года в многодетной семье дьякона села Фроловского Юрьевского уезда Владимирской губернии, ныне село входит в Красносельское сельское поселение  Владимирской области. У Марка Яковлевича Флоринского (1800—1872) и его жены Марии Андреевны (ур. Фёдоровой, 1803—1883) было шестеро детей: Мария (род. 1827, в замужестве Кокосова), Александра (1830—1891), Иван (1832—1892), Василий (1834—1899), Семен (1836—1880), Иван (1837—1894).

В 1837 году деревянная церковь в селе Фроловском сгорела, и служба прекратилась. Лишившись средств к существованию, в 1838 году семья перебралась в село Песковское (Шадринский уезд Пермской губернии, ныне село Верхние Пески входит в Катайский муниципальный округ Курганской области), куда по протекции родственника жены архиепископа Аркадия (в миру — Фёдорова) отец Марк Флоринский был назначен священником церкви Казанской иконы Божией Матери. Василий спустя годы вспоминал о своём зауральском детстве: «Под влиянием здешней природы и обстановки совершенствовалось мое физическое и духовное развитие. Пескам я обязан почти всеми лучшими задатками моей дальнейшей жизни».

В 9 лет Василия Флоринского отвезли в пятилетнее начальное духовное училище при Далматовском Успенском монастыре, по окончании которого, он был принят в Пермскую духовную семинарию.

После окончания в 1853 году семинарии, изменив семейным традициям, Флоринский продолжил образование в Санкт-Петербургской Императорской медико-хирургической академии. Как один из наиболее успевающих студентов, к тому же хорошо владеющий иностранными языками, на третьем курсе он был командирован на два года за границу. Сразу после окончания Крымской войны В. М. Флоринскому посчастливилось стажироваться в ведущих университетах и медицинских учреждениях Германии, Франции, Швейцарии Чехии, Австрии. К моменту возвращения в Россию у него уже было опубликовано около 20 научных трудов.

В 1858 году Флоринский успешно прошёл испытания на звание лекаря и был определён сверхкомплектным медиком по военно-медицинскому ведомству с прикомандированием для усовершенствования ко второму военно-сухопутному госпиталю при Медико-хирургической академии.

С 1860 года Флоринский стал действительным членом Общества русских врачей в Санкт-Петербурге. В виде исключения он в том же году на правах приват-доцента был назначен читать лекции по женским болезням в Медико-хирургической академии. Лишь в апреле следующего года он защитил диссертацию: «О разрывах промежности во время родов» на звание доктора медицины и окончательно был утвержден в должности приват-доцента кафедры акушерства и гинекологии Академии, однако вскоре с «учёной целью» на два года был командирован за границу.

Вернувшись в Санкт-Петербург, в 1863 году, Флоринский был избран адъюнкт-профессором кафедры акушерства и гинекологии Медико-хирургической академии. Руководил кафедрой профессор А. Я. Крассовский. В 1865 году В. М. Флоринский был определён младшим ординатором акушерской клиники кафедры, где ему было поручено руководство двенадцатью детскими койками, находившимися в составе клиники со времен С.Ф. Хотовицкого.

В 1868 году Флоринский был избран экстраординарным профессором кафедры акушерства и гинекологии, а 15 июля следующего, 1869 года Уставом Академии впервые в России педиатрия была отделена от акушерства и гинекологии в качестве отдельного предмета «Детские болезни с практическими занятиями в академической клинике». Руководство вновь созданной кафедрой было поручено профессору В. М. Флоринскому.

Будучи акушером по призванию, Флоринский тяготился своими обязанностями руководителя клиникой и кафедрой детских болезней, поэтому в 1870 г. он обратился к руководству Академии, с предложением возложить их на недавно прибывшего после стажировки в университетах Европы приват-доцента Н. И. Быстрова. Решение было половинчатым. Формально клиникой и кафедрой до своего увольнения из Академии продолжал руководить Флоринский, но фактически чтение лекций по детским болезням и лечение детей в клинике было поручено Н. И. Быстрову.

В 1872 году Флоринский был утверждён в звании кандидата в члены академического суда, а на следующий год, продолжая службу в Медико-хирургической академии, был назначен постоянным членом учёного комитета Министерства народного просвещения. Работа в министерстве была сосредоточена в комитете, где он курировал медицину, а также в комиссии по пересмотру университетского устава и в ряде комиссий, образованных в связи с предстоящим созданием Сибирского университета. В 1875 году, оставив службу в Академии, Флоринский полностью сосредоточился на работе в Министерстве народного просвещения, где возглавил Медицинский совет.

В 1877 году Флоринский был назначен членом особой комиссии для всестороннего обсуждения вопроса о местности, «в которой окажется более полезно» основать Сибирский университет. В 1880 году в статусе члена строительного комитета для возведения здания Сибирского университета он был командирован в Томск. На заключительном этапе строительства (1885—1888 гг.) Флоринский был попечителем Западно-Сибирского учебного округа и осуществлял общее руководство возведением университета.

Одновременно с этим, начиная с 1878 года Флоринский в ранге ординарного профессора возглавлял кафедру акушерства и женских болезней Императорского Казанского университета. В течение нескольких лет ему приходилось жить на два города: во время учебных семестров — в Казани, а летние месяцы проводить на строительстве в Томске. Тем не менее, Флоринский находил время заниматься и наукой. Его заслуги как учёного были оценены очень высоко. В 1879 году Флоринский был избран в иностранным членом Бостонского гинекологического общества (США), почётным членом общества русских врачей в Санкт-Петербурге.

В 1898 году Флоринский вышел в отставку и решил остаться жить в Казани, где в это время осела семья его дочери. В конце 1898 года он посетил Санкт-Петербург. Здесь, утром  года он прямо в гостинице скончался от паралича сердца.

Тело Флоринского было доставлено в Казань и погребено . Могила не сохранилась.

В конце 1892 года в Томском Обществе естествоиспытателей и врачей при Сибирском университете произошёл случай, обусловленный трудностями начального периода становления медицинского образования. Сегодня суть этой истории восстановить не удалось, но тогда на неё отозвался карикатурой «Отчего кухня дымит?» студент П. И. Кытманов. Карикатура изображала здание Университета, из всех щелей, окон и дверей которого валил дым, а на верхушке трубы, плотно закрыв её отверстие, сидел Флоринский — попечитель учебного округа и председатель Общества естествоиспытателей и врачей. Карикатура, появление которой было обусловлено сиюминутными проблемами, тем не менее имела определённый резонанс в Томске.

Флоринский способствовал созданию у стен университета в Томске ботанического сада.

Увлечения гуманитарными науками 
Флоринский писал о превосходстве славянской культуры, отождествлял саков и массагетов с праславянам и помещал прародину «ариев» в Центральной Азии. Экспансию России в этот регион он объяснял инстинктивным стремлением славян вернуться на древнюю родину. Создателями современной цивилизации Флоринский считал «семито-арийцев», наиболее одарённой народности. По Флоринскому «арийцы» возникли в западной части Памира или Тянь-Шаня, а затем переселились в Семиречье.

В 1873 году Флоринский совершил путешествие по Оренбургской губернии. В ходе его он изучал этнографию проживающих там башкир. В своих работах учёный описал башкирские жилища, кухню, костюмы, хозяйство, кочевья и др. Флоринский являлся твёрдым сторонником тюркской теории происхождения башкир.

В 1875 году был избран действительным членом Императорского русского географического общества.

Собранной Флоринским археологическая коллекция в 1882 году послужила началом Томского археологического музея.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1865);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1867) с императорской короной (1870);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1878);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1882);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1882);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1888);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1896);
 Серебряная медаль в память царствования императора Александра Третьего (1896);
 Орден Белого Орла (1899);
 Лауреат большой премии «Императора Петра Великого» за лучшее учебное пособие Министерства народного просвещения Российской империи (1878).
 Почётный гражданин города Томска (1898) за заслуги в основании Сибирского университета.

Избранные труды 
Автор более 200 научных работ по медицине, этнографии, археологии:
 О разрывах промежности во время родов / Соч., напис. для получ. степ. д-ра мед. лекарем Василием Флоринским, доц. акушерства при Имп. С.-Петерб. мед.-хирург. акад. Санкт-Петербург, 1861
 Курс оперативного акушерства проф. Г. Брауна / Пер. с нем. студентами С.-Петерб. мед.-хирург. акад. под ред. адъюнкт-проф. В. Флоринского с знач. изм. и прибавлениями Санкт-Петербург : тип. Я. Трея, 1865.
 Усовершенствование и вырождение человеческого рода / [Соч.] Проф. Ф. [!В.] Флоринского Санкт-Петербург : [журн. «Дело»], 1866 (тип. Рюмина и К°)
 Курс акушерства и женских болезней : (Гинекология) / [Соч.] В. Флоринского, э.-орд. проф. С.-Петерб. медико-хирургич. акад. Т. 1-
 Сведения о состоянии и потребностях русских медицинских факультетов, представленные на Высочайше утвержденную комиссию для пересмотра ныне действующего университетского устава, членом Комиссии В. Флоринским Санкт-Петербург : тип. В. С. Балашева, 1876
 Русские простонародные травники и лечебники: Собрание медицинских рукописей XVI. и XVII. столетия
 Домашняя медицина : Лечебник для нар. употребления, напис. орд. проф. Казан. ун-та В. М. Флоринским Казань : Унив. тип., 1880
 Воспоминание о деятельности Николая Ивановича Пирогова в Медико-хирургической академии : Речь орд. проф. акушерства и жен. болезней В. М. Флоринского Казань : Унив. тип., 1881
 Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792-й год : Сост. по документам, хранящимся в моск. арх. Гос. коллегии иностр. дел, в 1792—1803 г. Николаем Бантыш-Каменским / Изд. в память истекшего 300-летия Сибири В. Ф. Флоринским, с приб. издателя Казань, 1882
 К казуистике внематочной беременности с неудержимой рвотой : Чит. в заседании Каз. общ. врачей 25 янв. 1882 г. / [Соч.] Н. Н. Сапожникова; (Из Гинекол. клиники проф. В. М. Флоринского) Казань : Унив. тип., [1883]
 Домашняя медицина : Лечебник для нар. употребления, напис. орд. проф. Казан. ун-та В. М. Флоринским Санкт-Петербург : А. А. Дубровин, 1883
 Курс акушерства : Лекции, чит. в Имп. Казан. ун-те / [Соч.] Проф. В. М. Флоринского Казань : тип. Имп. ун-та, 1883
 Домашняя медицина : Лечебник для нар. употребления, напис. орд. проф. Казан. ун-та В. М. Флоринским Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1887
 Речь попечителя Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринского, произнесенная при открытии Императорского Томского университета 22 июля 1888 года Томск, 1888
 Заметка о происхождении слова «Сибирь» / [Соч.] В. М. Флоринского Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1889
 Топографические сведения о курганах Западной Сибири / [Соч.] В. М. Флоринского Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1889
 Заметка об инфлюэнце / [Соч.] В. М. Флоринского Томск : типо-лит. В. В. Михайлова и П. И. Макушина, 1890
 Домашняя медицина : лечебник для народного употребления, напис. опр. проф. Имп. Казан. ун-та В. М. Флоринским СПб. : Суворин, 1890
 Границы человеческой жизни : Речь, произнес. 22 сент. 1891 г. в годовом собр. Том. о-ва естествоиспытателей и врачей / [Соч.] Пред. О-ва В. М. Флоринского Томск : типо-лит. В. В. Михайлова и П. И. Макушина, 1891
 Клиники Императорского Томского университета : Пояснит. записка, чит. при открытии клин. зданий в полн. их размере 1 нояб. 1892 г. / [В. Флоринский] Томск : типо-лит. П. И. Макушина, 1892
 
 
 
 Домашняя медицина : Лечебник для нар. употребления, напис. орд. проф. Имп. Казан. ун-та В. М. Флоринским Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1903
 Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : Изд. по смерти авт. М. Л. Флоринской Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1903
 Домашняя медицина : Лечебник для нар. употребления, напис. орд. проф. Казан. ун-та В. М. Флоринским Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1908

Семья 
 Прадед, Иван Семенов Флоринский, дьякон в селе Фроловском губернии.
 Дед, Яков Иванов Флоринский, дьякон в селе Фроловском.
 Отец, Марк Яковлев Флоринский (1800—), с 1820 года дьякон в селе Фроловском, с 1838 года священник церкви во имя иконы Казанской Божией Матери в селе Песковском (ныне село Верхние Пески Катайского муниципального округа Курганской области). 
 Мать, Мария Андреева Флоринская (урожд. Фёдорова, 1803—1883), родственница архиепископа Пермского и Верхотурского Аркадия.
 Сестра, Мария Маркова (1827—?), жена священника села Крестовского  Иакова Ерастова Кокосова. У них 3 сына: Александр, Владимир и Иван. У Влдадимира правнук Виктор Николаевич Кокосов (род. 1963), член Союза писателей России.
 Сестра, Александра Маркова (1830—1891), жена священника Введенской церкви села Верхтеченского дьяческого сына Антиоха Сильванова (Силиванова). У них 7 дочерей и сын Петр, который с 1884 года служил в Иоанно-Предтеченской церкви села Верхтеченского.
 Брат, Иван Марков Флоринский (1832—1892), настоятель церкви в Шлиссельбургской крепости. Жена Августа Петрова, сын Аркадий.
 Брат, Семен Марков Флоринский (1836—1880), с 1867 года священник в селе Песковском, с 1877 года священник в церкви Николая Чудотворца села Скатинского. Жена Александра Алексеева. Дети: Василий, Владимир, Алексей и Сергей.
 Брат, Иван Марков Флоринский (1837—1894), священник в Покровской церкви села Першинского.
 Жена Мария Леонидовна (урожд. Фуфаевская, 1847 — после 1915), из дворян Новгородской губернии.
 Дочь Ольга Левашова (, Санкт-Петербург — ?), жена профессора Казанского университета, ректора Новороссийского Университета, депутата IV Государственной Думы Сергея Васильевича Левашова (1856—1919).
 Внучка Мария Павловская (, Казань — 16 марта 1943, Рим). Её муж с 1911 года Георгий Алексеевич Павловский ( — 15 августа 1961)
 Внук Владимир Левашов (1894 — 29 ноября 1963, Мюнхен), участник Гражданской войны в лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде ВСЮР, штабс-капитан. Окончил Берлинский политехнический институт. Занимался журналистикой и церковно-общественной работой; в течение многих лет исполнял обязанности секретаря при архиепископе Берлинском и Германском Тихоне (Лященко). Был арестован Гестапо, за критику национал-социалистической политики в отношении России, и выслан в Италию, где печатался под псевдонимом А. Морелли. Вернувшись после войны в Германию, был сотрудником радиостанции «Освобождение» и Института по изучению СССР в Мюнхене. Жена Зинаида Константиновна Беспалова (? — март 1967).
 Внучка Клеопатра Левашова (1901—?)
 Сын Сергей (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Евгений Вениаминович Ястребов Василий Маркович Флоринский Изд-во Томского университета, 1994 — Всего страниц: 170
 Альманах современных русских государственных деятелей Санкт-Петербург 1897 год стр 601—602
 
 В. М. Флоринский (некролог) // Сибирская торговая газета. № 11. 15 января 1899 год. Тюмень.

Ссылки 

 Официальный портал Томска
 Фонд управления целевым капиталом ГТУ
 Энциклопедия Сибирь-матушка.

Персоналии:Катайский район
Персоналии:Далматово
Выпускники Пермской духовной семинарии
Члены Русского географического общества до 1917 года
Тайные советники
Почётные граждане Томска
Педиатры Российской империи
Педиатры Санкт-Петербурга
Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Попечители учебных округов
Исследователи и собиратели башкирского фольклора
Сторонники арийской идеи